Кристин Вудс (, род. 3 сентября 1983) — американская телевизионная актриса.

Биография 
Вудс родилась в Лейк Форест, штат Калифорния, и окончила Аризонский университет, прежде чем в 2005 году дебютировать в эпизоде «C.S.I.: Место преступления Майами». С тех пор она появилась в сериалах «Игра», «Доктор Хаус», «Детектив Раш», «Морская полиция: Спецотдел» и «Ищейка».

В 2009—2010 годах Вудс снималась в сериале ABC «Вспомни, что будет», который был закрыт после одного сезона. С тех пор она снялась в ситкомах «Идеальные пары» (NBC, 2011) и «Давай знакомиться» (HBO, 2013). В 2014 году она взяла на себя второстепенную роль злодейки в пятом сезоне сериала AMC «Ходячие мертвецы».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США